Константин Чайкин:
 Чайкин, Константин Иванович (1889—1938) — российский востоковед.
 Чайкин, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский изобретатель, часовой мастер.